Третий чемпионат России по мини-футболу среди женщин впервые прошёл по круговой системе. Чемпионат проводился АЖМФР.

В сезоне 1994-95 женские мини-футбольные коллективы впервые были разделены на лиги.

В первые за победу присуждалось 3 очка. В случае неявки на матч присуждалось поражение без пропущенных мячей.

Чемпионки России 

 Павлина Бородина (2-й титул)
 Елена Гончарова (2)
 Лариса Морозова (2)
 Татьяна Ненашева (2)
 Елена Перехожева (1)
 Оксана Салова (2)
 Наталья Харламова (2)
 Елена Черняева (1)
 Елена Чурюмова (2)
 Главный тренер - Юрий Куканов (2)

Высшая лига 
В высшей лиге состоялось всего два тура — оба в спорткомплексе «Олимп» подмосковного Фрязино (2-7 декабря 1994 года и 7-12 марта 1995 года).

«Юность России» (Екатеринбург) - отказалась выступать в высшей лиге по финансовым причинам.

Команды «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Волжанка» (Саратов) были допущены специальным решением АЖМФР и выступали только во втором туре.

 Спорт-Исток (Фрязино) был дисквалифицирован за использование в своем составе игроков, имевших действующие контракты с командами большого футбола.

Первая лига 
В первой лиге состоялось три тура (1995 год): в спорткомплексе «Олимп» подмосковного Фрязино (16-19 февраля), в спорткомплексе «Дружба» подмосковных Люберцы (4-9 мая) и в спорткомплексе «Кварц» нижегородского Бора (21-23 августа).

Команды «Надежда» (Воскресенск) и «Рарус» (Тула) были допущены специальным решением АЖМФР и выступали со второго тура.

 «Юность России» (Екатеринбург) после первого круга снялась с розыгрыша по финансовым причинам - результаты аннулированы.

Ссылка 
 http://www.championat.com/other/article-113716-k-20-letiju-zhenskogo-mini-futbola-rossii-199495.html

Чемпионаты России по мини-футболу среди женщин
Чемпионаты России в 1994 году
Чемпионаты России в 1995 году
1994 год в мини-футболе
1995 год в мини-футболе